Игорь Арка́дьевич Ротенбе́рг (род. 9 мая 1973, Ленинград) — российский . В апреле 2018 года включён в санкционный список США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, а также находится под санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии. По версии Forbes в 2018 году занимал 95-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием 1,1 млрд долларов.

Биография 
Игорь Аркадьевич Ротенберг родился 9 мая 1973 года в Ленинграде в семье Аркадия Романовича Ротенберга.

В 2002 году окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства.

В 2002—2003 годах — заместитель руководителя департамента имущества топливно-энергетического комплекса Минимущества России.

В 2003—2004 годах — начальник управления имущества транспорта и связи Минимущества России

В 2004—2005 годах — вице-президент ОАО «РЖД» — начальник департамента управления имуществом и организационных структур.

В 2005 году диссертационным советом Санкт-Петербургского университета МВД России присуждена ученая степень кандидата юридических наук. Тема диссертации — «Недвижимое имущество как объект гражданских прав».

С 2006 года — председатель Совета директоров ОАО «Эн Пи Ви Инжиниринг».

С 2004 года по 2015 год — председатель совета директоров ООО КБ «Северный морской путь» («СМП Банк»).

С 2010 года — председатель Совета директоров ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго».

С 2014 года — председатель Совета директоров ООО «Газпром бурение».

6 апреля 2018 года был включён в санкционный список США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России.

10 сентября 2018 года Дмитрий Медведев создал комиссию по модернизации экономики и инновационному развитию России, в которую вошел Игорь Ротенберг.

15 марта 2019 года включён в санкционный список Канады.

С 24 июня 2021 находится под санкциями Украины.

С 8 апреля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. 

С 22 февраля 2022 года находится под санкциями Великобритании. 

С 26 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. 

С 8 марта 2022 года находится под санкциями Японии. 

С 18 марта 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

С 13 апреля 2022 года находится под санкциями Швейцарии.

Бизнес-активы 
Игорь Ротенберг является совладельцем следующих компаний:
 «ПЛАТОН» взимание платы с грузовиков 
 «Газпром бурение»
 АО «ТЭК Мосэнерго»
 ООО «Национальные телематические системы»
 ИТЦ «Сканэкс»
 ООО «ГЛОСАВ»
 ТРЦ «Авиапарк»
 ООО «РТ Инвест транспортные системы»
 и др.

В феврале 2017 года Ротенберг получил 46,2% акций Тульского патронного завода. В апреле 2019 года снизил долю до 20,23%.

На начало 2018 года ему принадлежало 50% компании «РТ-Инвест Транспортные системы» (головная компания «ТПС Недвижимости»), 78,7% нефтесервисной компании «Газпром бурение» и 78,7% подрядчика «ТЭК Мосэнерго».

Как пишет РБК, за неделю до попадания в санкционный список США вышел из состава акционеров девелоперской компании TPS Real Estate (владел долей с 2014 года), новым совладельцем стала его сестра Лилия Ротенберг. После попадания в санкционный список Ротенберг также сократил свою долю в «РТ-Инвест транспортные системы».

Семья 
Женат, трое детей.

Примечания 

Миллиардеры России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании